Минулого року чемпіонками були Пен Шуай та Ян Чжаосюань, але Ян віддала перевагу  турніру в Брисбені. Пен утворила пару з Чжан Шуай. Вони програли в першому колі Цзян Сіньюй та Тан Цянхвей.

Титул виграли Барбора Крейчикова і Катеріна Сінякова, здолавши у фіналі пару Дуань Інін / Чжен Сайсай, 6–2, 3–6, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання
Основна сітка 

WTA Shenzhen Open - Doubles
2020 Doubles
2020 у китайському спорті